La Coupe de Suède de football 2004 est la  de la Coupe de Suède de football organisée par la Fédération de Suède de football.

L'IF Elfsborg remet sa coupe en jeu.

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Phase finale

Détails des matchs

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

2004
Suede
Sport en Suède en 2004